Ки́ган () — ирландская фамилия. Известные носители:

 Киган, Джиллиан (род. 1968) — британский политик.
 Киган, Джон (1934—2012) — английский военный историк.
 Киган, Кевин (род. 1951) — английский футболист и тренер.
 Киган, Мишель (род. 1987) — английская актриса.
 Киган, Руперт (род. 1955) — английский автогонщик.
 Киган, Эндрю (род. 1979) — американский актёр и продюсер.